Морне́-сюр-Альє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 150 км на південний схід від Орлеана, 60 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 213 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 452,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Морне-сюр-Альє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Морне-сюр-Альє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер